Валентин Остапович Речмедин (12 февраля 1916 — 6 июня 1986) — советский украинский журналист и писатель, наиболее известен как автор романа «Весенние грозы». В 1950-х годах — главный редактор газеты «Радянська культура», заместитель главного редактора газеты «Літературна Україна».

Биография 
Родился в 1916 году в селе Андрушевка, Липовецкого уезда Киевской губернии Российской империи, в семье учителя.

Окончил Уманский кооперативный техникум.

В 1934 году начал работать в газете «Молодий Бiльшовик» в Виннице.

С 1939 года — журналист во Львовских в газетах «Вільна Україна» и «Ленінска Молодь».

Начало Великой Отечественной войны застало его во Львове, был активным участником партизанского движения в Винницкой области, редактор газеты «Партизанская правда» партизанской бригады.

Награждён Орденом Красной Звезды (2.5.1945) и Орденом Отечественной войны II степени (1985).

После войны переехал в Киев. Член КПСС с 1947 года.

Работал корреспондентом газеты «Радянська Україна», заместителем главного редактора газеты «Літературна Україна».

В 1955—1962 годах — главный редактор газеты «Радянська культура».

В 1963—1976 годах — заместитель главного редактора журнала «Витчизна».

Умер в 1986 году в Киеве.

Семья 
Братья — журналист Леонид Речмедин и физик-географ Иван Речмедин.

Был женат, жена — Мария, с которой он познакомился в партизанском отряде, дети — две дочери-близняшки.

Творчество 
Писать начал после войны, истории часто основывались на его собственном опыте. Писал на украинском языке, но несколько книг были переведены самим автором на русский язык.

Основные темы — героическая борьба советских людей против фашизма (романы «Когда закипала кровь», 1958; «Весенние грозы», 1961; повесть «Девушка в терновом венке», 1967), утверждение высокого звания трудящегося человека (сборник рассказов «Ветер с берегов юности», 1960; романы «Огонь отцовых ран», 1969; «Рождение Афродиты», 1974; «Пора поздних дорог», 1975).

Роман «Весенние грозы» 

Главное произведние писателя — роман «Весенние грозы», впервые вышедший в Киеве на украинском языке в 1961 году, а в 1976 году в переводе на русский язык изданный общесоюзным московским издательством «Советский писатель».

Действие романа происходит в первые годы установления Советской власти на Украине, автор показывает духовное возрождение украинского крестьянства, культурную революцию на селе.

В центре повествования крестьяне села Горниловка, которые в условиях жестокой классовой борьбы строят новую жизнь, ведут активное наступление на неграмотность, темноту, суеверия.

Роман основан на автобиографичных данных, прототип главного героя Евгения Чумака — бывший в 1920-е годы в школе села Андрушевка школьным учителем писателя Анатолий Олейник.

Основная тема романа «Весенние грозы» — формирование характера, нравственного и психологического облика нового человека, рожденного в огне Октября, в битвах за Советскую власть, в борьбе за построение коммунизма. Писатель стремится многосторонне нарисовать трудную пору становления Советского государства, показать бурную весну Октября.

При этом Валентин Речмедин тяготеет к ситуациям напряжённым, подчас — трагическим. Его творческое внимание привлекают люди сложной и нелегкой судьбы, он не боится никакого «сгущения красок» там, где сталкиваются интересы нового и старого, сегодняшнего и вчерашнего; действие у него протекает бурно, в драматических столкновениях и резких поворотах.

Персонажи, как правило, совмещают в себе самые различные, нередко — противоречивые черты, самые контрастные особенности и индивидуального характера и социального облика. Все это придает героям Валентина Речмедина большую жизненную достоверность, автор наделяет их не вымышленными, а вполне реальными человеческими свойствами.

Библиография 
Издания на русском языке:
 Весенние грозы: роман / Перевод с укр. Н. Роговой; худож. Б. Шейнес. — Москва: Советский писатель, 1976
 Избранные произведения (романы «Когда закипала кровь» и «Идем со мной, сын!») / Авторизованный перевод. — Киев: Днiпро, 1986. — 508 с.

Издания на украинском языке:
 Коли закипала кров: роман. — Київ: Радянський письменник, 1958. — 415 с.
 Вітер з берегів юності: оповідання. — Київ: Молодь, 1960. — 322 с.
 Весняні грози: роман. — Київ: Радянський письменник, 1961. — 478 с.
 Твій побратим : романтична історія. — Київ: Молодь, 1962. — 211 с.
 Коли закипала кров: роман. — Київ: Дніпро, 1964. — 302 с.
 Ходімо зі мною, сину!: полемічний роман. — Київ: Молодь, 1965. — 239 с.
 Дівчина в терновому вінку. — Київ: Радянський письменник, 1967. — 231 с.
 Весняні грози: роман / Валентин Речмедін. — К.: Дніпро, 1970. — 455 с.
 Вогонь батькових ран: роман / Валентин Речмедін. — К.: Радянський письменник, 1971. — 252 с
 Народження Афродіти: роман / Валентин Речмедін. — К.: Молодь, 1974. — 176 с.
 Пора пізніх доріг: роман. — Київ: Радянський письменник, 1975. — 224 с.
 Вогонь батькових ран: романи. — К.: Дніпро, 1976. — 424 с.
 Вогонь батькових ран. Народження Афродіти: романи. — Київ: Дніпро, 1976. — 424 с.
 За весною весна: роман / Валентин Речмедін. — К.: Радянський письменник, 1979. — 220 с.
 Дорога: повість, оповідання. — Київ: Радянський письменник, 1981. — 271 с.
 Навперейми долі: роман. — Київ: Радянський письменник, 1983. — 208 с.

Примечания

Источники 
 Валентин Остапович Речмедин // Писатели Советской Украины: справочник — Радянськый пысьменнык, 1960. — 578 с. — стр. 404—406
 Валентин Остапович Речмедін // Письменники Радянської України: Біобібліографічний довідник / Упорядники Олег Килимник, Олександр Петровський. — К.: Радянський письменник, 1970.
 Речмедін, А. П. — Сівач краси і добра. Родовід, життя, творчість письменника Валентина Речмедіна. — Вінниця: Книга-Вега, 2004. — 168 с.
 Едуард Подільский — Вітер з берегів незабутнього // Журналіст України, № 2, 2013 — стр. 33-35
 Речмедін Валентин Остапович. Життя та творчість // УкрЛіб
 Хинкулов Л. — Бурная весна республики (о романе В. Речмедина «Весенние грозы») // Радуга, № 11, 1977 — стр. 181—186

Партизаны Великой Отечественной войны
Родившиеся в Погребищенском районе
Члены КПСС
Журналисты СССР
Журналисты Украины
Главные редакторы СССР
Главные редакторы Украины